Област је територија која чини одређену географску целину.

Област се такође може односити и на:
 Област (административна јединица)
 Историјска област